Нисина, Ёсио — японский физик-ядерщик.
 Нисина — крупный древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны.

См. также 
 Нисино